Benjamin Friedman ist der Name folgender Personen:

* Benjamin Friedman (1905–1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer, siehe Benny Friedman 
 Benjamin M. Friedman (* 1944), US-amerikanischer Ökonom

Siehe auch:
 Benjamin Freedman (1890–1984), amerikanischer Industrieller und Antizionist